Honeymoon, en anglais, signifie « lune de miel ».

Cinéma et télévision 
 Honeymoon est un film réalisé par Robert A. Golden en 1928.
 Honeymoon est un film réalisé par William Keighley en 1947.
 Honeymoon est un film réalisé par Michael Powell en 1959.
 Honeymoon est un film réalisé par Claes Lundberg en 1972.
 Honeymoon est un film réalisé par Hiren Nag en 1973.
 Honeymoon est un film réalisé par Jan Hřebejk en 2013.
 Honeymoon est un film réalisé par Leigh Janiak en 2014.

 Busman's Honeymoon est un film réalisé par Arthur B. Woods et Richard Thorpe en 1940.
 Cup-tie Honeymoon est un film réalisé par John E. Blakeley en 1948.
 The Honeymoon Machine est un film réalisé par Richard Thorpe en 1961.
 The Honeymoon Killers est un film réalisé par Leonard Kastle en 1970.
 Honeymoon Travels Pvt. Ltd. est un film réalisé par Reema Kagti en 2007.

 The Honeymooners est une sitcom américaine.

Musique 
 Honeymoon Suite est un groupe de rock canadien.
 The Honeymoon Killers est un groupe de rock belge.
 The Honeymoon Killers est un groupe de rock américain.
 Honeymoon, le cinquième album de  l'artiste américaine Lana Del Rey

Autres 
 Honeymoon salad est un manga.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de titre